Grijó (Macedo de Cavaleiros), een plaats in de Portugese gemeente Macedo de Cavaleiros
 Grijó (Vila Nova de Gaia), een plaats in de Portugese gemeente Vila Nova de Gaia